Szépirodalom
 A bíró és a hóhér (1951), Friedrich Dürrenmatt kisregénye

Filmek
 A bíró és a hóhér (1957), Franz Peter Wirth német filmje
 A bíró és a hóhér (1968), Mihályfi Imre filmje
 A bíró és a hóhér (1975), Maximilian Schell német–olasz filmje
 A bíró és a hóhér (2008), Franz Hummel operája